Saint-Justin steht für:
 Saint-Justin (Québec), Kirchspiel in der kanadischen Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Justin (Gers), Region Okzitanien
 Saint-Justin (Landes), Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch:
 Sainte-Justine
 Saint-Just